Józef Iwanowicz Niemirycz – sędzia ziemski kijowski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Józef Niemirycz (zm. 1802) – podstoli stężycki, cześnik stężycki, poseł na Sejm Czteroletni